Тесна может означать:
 краткая форма прилагательного тесный
 Тесна — река в России, протекает в Ярославской, Вологодской и Тверской областях
 Тесна — платформа Павелецкого направления МЖД